Schelest ( und ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Nesterowitsch Schelest (1878–1954), russisch-sowjetischer Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Alla Jakowlewna Schelest (1919–1998), sowjetisch-russische Ballerina
 Petro Schelest (1908–1996), sowjetisch-ukrainischer Politiker